Hugo Dellien era il detentore del titolo e lo ha confermato battendo in finale Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Nicolás Jarry (ritirato)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Hugo Dellien (campione)

  Juan Manuel Cerúndolo (primo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno) 
  Franco Agamenone (quarti di finale) 
  Facundo Díaz Acosta (semifinale)

Qualificati 

  Daniel Dutra da Silva (primo turno, ritirato)
  Federico Gaio (quarti di finale)
  Hugo Gaston (secondo turno)

  Álvaro López San Martín (primo turno) 
  Thiago Seyboth Wild (finale) 
  Juan Bautista Torres (primo turno)

Lucky loser 

  Gonzalo Villanueva (primo turno)

  João Lucas Reis da Silva (secondo turno)

Wildcard 

  Gonzalo Lama (primo turno)
  Matías Soto (ritirato)

  Nicolás Villalón (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santiago Challenger 2023